Калейкино — название населённых пунктов в России:

 Калейкино — село в Альметьевском районе Татарстана.
 Калейкино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.